Condesa Luisa de Mérode-Westerloo (Bruselas, 22 de mayo de 1819 - Turín, 1 de marzo de 1868) fue un miembro de la Casa de Mérode-Westerloo, y princesa de La Cisterna y Belriguardo por matrimonio. Fue la madre de Reina consorte de España durante casi tres años, María Victoria dal Pozzo. Y hermana de la Princesa soberana consorte de Mónaco Antonieta de Mérode-Westerloo

Biografía 

Nacida en Bruselas, fue la mayor de los siete hijos del conde de Werner de Mérode (1797-1840) y de su esposa, la condesa Victoria de Spangen d'Uyternesse (1797-1845). Su hermana menor, la condesa Antonieta de Mérode-Westerloo, fue la futura esposa del príncipe Carlos III de Mónaco.

El 28 de septiembre de 1846 en Bruselas se casó con Carlos Manuel dal Pozzo, V príncipe de La Cisterna y Belriguardo, un noble italiano, perteneciente a una de las pocas familias aristocráticas del Reino de Cerdeña que ostentasen el título de "príncipe" siendo únicamente noble. Fue una boda doble, con su hermana menor Antonieta y Carlos de Mónaco. Carlos Manuel dal Pozzo della Cisterna había sido exiliado de Cerdeña en 1821, después de haber conspirado en contra de Víctor Manuel I, pero la pareja regresó a Turín en 1848.

Su hija se casó con el príncipe Amadeo de Saboya, duque de Aosta, hijo de Víctor Manuel II de Italia y María Adelaida de Habsburgo-Lorena, y hermano del futuro Humberto I de Italia. A la muerte de su marido en 1864, su hija heredó los prestigiosos títulos de la dinastía Dal Pozzo, quien tras su muerte dejó en herencia a su hijo primogénito, Manuel Filiberto. Luisa murió en el Palacio dal Cisterna, en Turín.

Con motivo del matrimonio de su hija, el rey Víctor Manuel II de Italia, les otorgó a ambas el tratamiento de Su Alteza.

Fueron sus hijas:

María Victoria dal Pozzo (1846-1876). Casó con el príncipe Amadeo de Saboya, futuro Rey de España. Con descendencia.
 Beatriz Josefa dal Pozzo (1851-1864). Murió en la adolescencia. Sepultada en la Capilla de la Virgen de la Piedad de Reano.

Títulos y tratamientos  
 22 de mayo de 1819 - 28 de septiembre de 1846: Condesa Luisa de Mérode-Westerloo.
 28 de septiembre de 1846 - 26 de marzo de 1864: Princesa consorte de La Cisterna y Belriguardo.
 26 de marzo de 1864 - 19 de febrero de 1867: Princesa viuda de La Cisterna y Belriguardo.
 19 de febrero de 1867 - 1 de marzo de 1868: Su Alteza la Princesa viuda de La Cisterna y Belriguardo.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

 Georges Martin, Histoire et généalogie de la maison de Mérode, Lyon, 1999.

Fallecidos en 1868
Nobles de Bélgica del siglo XIX
Nacidos en Bruselas
Fallecidos en Turín